Crosses (in lingua inglese "croci") può riferirsi a:

Geografia 
 Crosses – comune francese

Musica 
 Crosses – side-project rock elettronico
 Crosses – album dei Zornik del 2007
 Crosses – album dei Crosses del 2014

Pagine correlate 
Cross